Benedikt má více významů:
 Benedikt – mužské jméno
 Svatý Benedikt – jméno, pod kterým je známo několik světců
 papež – jménem Benedikt, např. úřadující Benedikt XVI.
 Benedikt (Cnicus) – rod rostlin z čeledi hvězdnicovité
 Benedikt lékařský (Cnicus benedictus)
 Benedikt (jezero) – vodní nádrž v Mostě, vzniklá zatopením stejnojmenného hnědouhelného dolu – viz Benedikt (důl)

příjmení
 viz. Benedikt (příjmení)

it:Benedetto#Persone
no:Benedikt#Se også
sk:Benedikt#Nositelia mena